Die Copa Oster 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Cali. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2023 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 2023 statt. Es war das erste Turnier dieser Kategorie in Cali seit dem Jahre 2013.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Copa Oster fand am 28.. und 29. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Challenger Series 2023
Tennisturnier in Cali